Arara steht für
 eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Paraíba, siehe Arara (Paraíba)

mehrerer indigene Völker Brasiliens, siehe Indigene Bevölkerung Brasiliens
 Apolima Arara
 Arara (Karo)
 Arara (Shawanauá)
 Arara (Ukarãgmã)
 Arara do Aripuanã
 Arara do Pará siehe Arara (Ukarãgmã)
 Arara do Volta Grande

Sonstiges:
 Arara (Fluss), Indien
 Rio Arara (Acre)
 Isla Arara, Insel
 arara (LaTeX), ein Automatisierungstool für LaTeX